Юрів — село в Україні, в Макарівському районі Київської області. 
 Юрів (Люблінське воєводство), Юрів (пол. Jurów; укр. Юр'їв) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі, розташоване в Люблінському воєводстві.